Sinterklaasbombardement (1942), door de Britten
 Bombardement op Eindhoven (1944), door de Duitsers, daags na de bevrijding van Eindhoven